Копис може бити:

 Копис (Белорусија)
 Копис (мач)